Малайзия приняла участие в 7-х зимних Азиатских играх, проводившихся в 2011 году в Астане и Алма-Ате, отправив на Игры 22 спортсмена, которые участвовали в соревнованиях по фигурному катанию и хоккею с шайбой. По итогам соревнований сборная Малайзии не завоевала ни одной медали.

Фигурное катание 

Администратор команды — Cheow Irene, тренер - Джамал Отман.

Хоккей с шайбой 

В составе сборной Малайзии по хоккею с шайбой были заявлены: ABU SAFIAN Ahmad Bazli, AHMAD MOKHTAR Jamil David, AZLLY Tengku Muhammad, CHANG Andy Yew Ming, CHEE Jeremy Tack Hoong, EDMOND NG Eng Kuan, GABRIEL ONG Meng Huei, ISA Reezman, ISMAIL Abdul Hakim, KHOO Seng Chee, LOH Vincent Matthew, LOKE Ban Kin, MAHMOOD Haniff Bin, MOI Jia Yung, TAN Brandon Wai Kin, TAN Kay Seng, TAN Khia Peng, YAHAYA Aris Samad, YAP Eu Jin, YEOH Keong Yau.

Администратор команды — Сьюзан Лох Хэд, главный тренер — Мартин Колоч, тренер — Ян Каливода, физиотерапевт — Роналд Фовел.

По итогам соревнований команда заняла пятое место в премьер-дивизионе.

Премьер-дивизион

Примечания 

Малайзия на Азиатских играх
Страны на зимних Азиатских играх 2011
Спорт в Малайзии в 2011 году